«Гурия» () — грузинский футбольный клуб из Ланчхути. Основан в 1952 году под названием «Колмеурне» («Колхозник»).

История 
Эдуард Шеварднадзе после прихода на высший грузинский партийный пост принял решение привести большой футбол в Гурию. Так как его родное село Мамати было слишком маленькое, в районном центре Ланчхути — городе с населением чуть больше 5 тысяч человек — был построен стадион на 20 тысяч мест. По распоряжению Шеварднадзе провинившиеся или не попадавшие в основной состав футболисты «Динамо» Тбилиси и «Торпедо» Кутаиси переводились не в дубль, а в «Гурию».

В первенстве СССР клуб выступал в первой и второй лигах, только в 1987 году сыграл один сезон в высшей лиге, где занял последнее 16 место. В 1989 году вновь завоевал право выступать в Высшей лиге, но отказался от участия в чемпионате 1990 года по политическим мотивам.

Лучшее достижение в чемпионате Грузии — второе место в 1990 и 1991 годах.

Прежние названия 
 1952—1959 — «Колмеурне»
 1960—2000 — «Гурия»
 2000—2001 — «Гурия-Локомотив-2» после слияния с «Локомотивом»-2 Тбилиси
 2001—2008 — «Гурия»
 с июля 2008 — «Гурия-2000»
 с сезона 2009/2010 — «Гурия»

Основной состав

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль (СССР) на сайте Wildstat.ru
 Профиль (Грузия) на сайте Wildstat.ru
 Статистика выступлений на сайте КЛИСФ
 

Ланчхутский муниципалитет